Трапицын, Азарий Иванович (1884—1935) — русский художник, живописец-пейзажист, большинство работ связаны с природой Поволжья.
 Александр (Трапицын) (1862—1938) — Архиепископ Александр (в миру Александр Иванович Трапицын), епископ Русской православной церкви, архиепископ Пугачёвский, викарий Саратовской епархии, причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Трапицыно — деревня в Оричевское сельское поселение.

См. также 
 Тряпицын